Candipuro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Candipuro, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Candipuro, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar